El Torneig de Tòquio 2013, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre del 2013 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista argentí Juan Martín del Potro va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013